Karisimbi peut désigner :
 Karisimbi, une commune de la ville de Goma en République démocratique du Congo ;
 le mont Karisimbi, un volcan des montagnes des Virunga en République démocratique du Congo et au Rwanda.